Розитис () - латышская фамилия. В переводе розочка.

Кристенс Розитис, Рикс  (род. 1994) — латвийский саночник
Розитис, Гунтис - политик.
Розитис, Виестурс - латвийский хирург.
Розитис, Павилс - писатель и журналист.

Примечания